Стожевский — фамилия:

 Стожевский, Иосиф Иванович — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 1892; 26 ноября 1807.
 Стожевский, Стефан Михайлович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 3 февраля 1915.